Słowo Faverolles może dotyczyć:
 Faverolles (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Faverolles (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Faverolles (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Faverolles (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Faverolles (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Faverolles (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia

Zobacz też 
 Faverolles-en-Berry (do 7 lutego 2017 Faverolles) – miejscowość i dawna gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Indre